Németország
Vierkirchen, település Bajorországban
Vierkirchen, település Szászországban